Иван Прокофьевич Калюжный (1 ноября 1902, станица Великокняжеская, область Войска Донского, Российская империя — 20 августа 1979, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советский военачальник, генерал-лейтенант (08.08.1955).

Биография 
Родился 1 ноября 1902 года в станице Великокняжеская, ныне город Пролетарск, Ростовская область, Россия. Русский.

Гражданская война 
В июне 1918 года Калюжный добровольно вступил красноармейцем в Сальский отряд Г. К. Шевкоплясова. В сентябре 1918 года при переформировании его в 1-ю Донскую советскую стрелковую дивизию зачислен в 3-й крестьянский стрелковый полк, с которым воевал против войск генерала А. И. Деникина под Царицыном. Летом и осенью 1919 года полк сражался с кавалерийскими частями генерала В. Л. Покровского под Камышином и генерала К. К. Мамонтова на Верхнем Дону, участвовал в наступлении войск Юго-Восточного фронта на Песковатку, Котлубань и Царицын. С июня 1920 года Калюжный зачислен красноармейцем в коннозакупочную комиссию Кавказского фронта. В июле 1921 года командирован на Пятигорские курсы действующих родов войск, после которых в августе направлен в Управление коневодства на территории Кавказского фронта.

Межвоенные годы 
В сентябре 1922 года зачислен курсантом в 6-ю Таганрогскую кавалерийскую школу, затем в сентябре 1924 года переведён на старший курс в Северо-Кавказскую горских национальностей кавалерийскую школу. По окончании последней в августе 1925 года назначен в 88-й кавалерийский полк 11-й кавалерийской дивизии СКВО в городе Армавир, где проходил службу командиром взвода и врид командира эскадрона, врид командира пулемётного эскадрона. В 1927 году Калюжный вступил в ВКП(б). С июля 1929 года командовал пулемётным эскадроном в 78-м кавалерийском полку 10-й Майкопской им. Кима кавалерийской дивизии (станица Невинномысская). С декабря 1931 года по май 1932 года проходил подготовку на Ленинградских бронетанковых КУКС РККА, по окончании назначен командиром взвода в эскадрон по подготовке среднего комсостава при Объединенной военной школе им. ВЦИК в Москве. По расформировании эскадрона в сентябре того же года переведён на должность помощника начальника 1-й части штаба 1-й отдельной кавалерийской бригады. Через месяц назначен начальником полковой школы 3-го кавалерийского полка этой бригады. После выпуска школы в октябре 1933 года вернулся к исполнению прямых обязанностей помощника начальника 1-й части штаба бригады.

В декабре 1934 года назначен начальником штаба отдельного кавалерийского дивизиона при НКО СССР. В мае 1935 года зачислен слушателем Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. В сентябре 1938 года окончил ее с отличием и был назначен помощником армейского кавалерийского инспектора штаба БОВО (г. Смоленск). По упразднению должности, с августа 1939 года служил старшим помощником инспектора кавалерии Красной армии. Участвовал в походах Красной армии в Западную Белоруссию и Северную Буковину.

В ноябре 1940 года назначен заместителем командира по строевой части 36-й кавалерийской дивизии им. И. В. Сталина, входившей в 6-й казачий кавалерийский корпус 10-й армии ЗапОВО в городе Волковыск.

Великая Отечественная война 
С началом войны дивизия вступила в тяжёлые бои западнее города Белосток. Полковник Калюжный находился в непосредственном подчинении командующего 10-й армии генерал-майора К. Д. Голубева и представителя Ставки ГК генерала армии Г. И. Кулика, по их приказу выводил на восток штаб армии. 30 июня 1941 года в районе города Несвиж колонна штаба была атакована немецкими механизированными частями и рассеяна. Находившийся в ней генерал Д. М. Карбышев попал в плен, а генерал армии Г. И. Кулик в ходе боя исчез. Сам полковник Калюжный, будучи ранен, в тяжёлых условиях продолжал пробиваться на восток. В одной из деревень переоделся в гражданскую одежду. В районе м. Старый Шклов на реке Днепр во время облавы немцами он был взят в плен и направлен в город Шклов. Через два дня бежал при переводе колонны военнопленных в Оршу. В начале августа 1941 года при помощи партизан перешёл линию фронта и прибыл в райвоенкомат города Шумячи, а оттуда направлен в штаб 13-й армии. Здесь он был оставлен генерал-инспектором кавалерии Красной армии в городе Клинцы, получив задачу привести в порядок часть оставшихся войск кавалерии и тылы трёх дивизий, ушедших в рейд на Осиповичи. В конце августа Калюжный был отозван в Москву. В сентябре — октябре 1941 года занимался проверкой 5-го отдельного запасного полка СКВО, затем по приказу принял командование полком.

В декабре 1941 года полковник Калюжный назначен командиром 1-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии, переименованной затем в 10-ю. В апреле 1942 года она была расформирована в составе Северо-Кавказского фронта и обращена на пополнение частей 17-го кавалерийского корпуса, а Калюжный переведён командиром 12-й Кубанской казачьей кавалерийской дивизии.

В июне 1942 года полковник Калюжный назначен начальником Новочеркасского кавалерийского училища, дислоцировавшегося в городе Пятигорск. В августе — сентябре училище под его командованием находилось в обороне на реке Кула у города Минеральные Воды на стыке 9-й и 37-й армий. В сентябре 1942 года, не имея каких-либо указаний, вместе с Полтавским тракторным училищем оставил боевые позиции и вёл тяжелые бои самостоятельно. После сдачи Пятигорска с оставшимися силами отходил на Нальчик, где вошёл в подчинение 37-й армии Северной группы войск Закавказского фронта. После боёв на Кавказе Новочеркасское кавалерийское училище по железной дороге было направлено в город Подольск, а Калюжный оставлен в распоряжении командующего 37-й армией. Затем он был назначен заместителем командира кавалерийского корпуса.

В мае 1943 года полковник Калюжный назначен командиром 23-й кавалерийской дивизии, входившей в состав группировки советских войск в Иране (дислоцировалась в городах Резайе и Шахнуре).

В сентябре 1943 года полковник Калюжный переведён на должность командира 32-й кавалерийской дивизии и воевал с ней до конца войны. В составе войск Западного фронта дивизия успешно действовала в Смоленско-Рославльской наступательной операции, за что ей было присвоено наименование «Смоленская» (25.9.1943). В ноябре 1943 года она была подчинена 1-му Прибалтийскому фронту и участвовала в Городокской наступательной операции. С конца декабря в составе 4-й ударной армии вела ожесточенные бои, имея задачу перерезать железную дорогу Полоцк — Витебск. С конца февраля 1944 года дивизия под командованием генерал-майора Калюжного находилась на пополнении, затем в июне переброшена в район Смоленска на 3-й Белорусский фронт. С 20 июня того же года она в составе конно-механизированной группы генерала Н. С. Осликовского этого фронта участвовала в Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской и Вильнюсской наступательных операциях. С 16 июля дивизия была подчинена 2-му Белорусскому фронту и принимала участие в Белостокской наступательной операции, вела тяжёлые бои в районе августовских лесов. За образцовое выполнение заданий командования в боях за овладение городом Лида она была награждена орденом Красного Знамени (25.07.1944). В октябре 1944 года дивизия вошла в состав 3-го Белорусского фронта и заняла оборону в районе города Гольдап. В середине декабря вновь была передислоцирована на 2-й Белорусский фронт. В 1945 году её части участвовали в Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. За образцовое выполнение заданий командования в боях при овладении городами Хойнице и Тухоля дивизия была награждена орденом Суворова 2-й ст. (05.04.1945).

За время войны комдив Калюжный был 14 раз персонально упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны генерал-майор Калюжный передислоцировал дивизию из города Виттенберге (на Эльбе) в район Замостья (под г. Львов).

В августе 1945 года он был назначен командиром 9-й гвардейской Кубанской казачьей дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса СКВО.

С июля по октябрь 1946 года состоял в распоряжении командующего кавалерией Сухопутных войск, затем был назначен командиром 342-й стрелковой дивизии ДВО.

С июня 1949 года командовал 39-й стрелковой Тихоокеанской Краснознаменной дивизией 1-й отдельной Краснознаменной армии.

С мая 1952 года командовал 86-м стрелковым корпусом ЗабВО.

В мае 1956 года генерал-лейтенант Калюжный переведен в ОдВО на должность командира 45-го особого военного корпуса.

С мая 1957 года служил в ЗакВО заместителем командующего по боевой подготовке — начальником отдела боевой подготовки 7-й гвардейской армии.

В мае 1958 года назначен помощником командующего войсками СКВО по вузам.

20 ноября 1961 года генерал-лейтенант Калюжный уволен в запас.

Награды 
СССР
 орден Ленина (21.02.1945)
 три ордена Красного Знамени (07.07.1944, 03.11.1944, 24.06.1948)
 орден Суворова II степени (10.04.1945)
 орден Кутузова II степени (28.09.1943)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (29.05.1945)
 орден Красной Звезды (22.02.1943)
медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938);
 «За оборону Кавказа»;
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»(14.08.1945);
 «За взятие Кёнигсберга»;
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен И. П. Калюжный.
 За форсирование реки Днепр и за овладение штурмом крупным областным центром городом Смоленск — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на Западном направлении. 25 сентября 1943 года № 25.
 За овладение городом и крупным железнодорожным узлом Молодечно — важным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути на Вильно и Лиду. 5 июля 1944 года. № 130.
 За овладение городом Лида — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на гродненском направлении. 9 июля 1944 года № 133.
 За овладение штурмом городом и крепостью Гродно — крупным железнодорожным узлом и важным укреплённым районом обороны немцев, прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссии. 16 июля 1944 года. № 139.
 За прорыв сильно укрепленной обороны немцев на южной границе Восточной Пруссии и овладение городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 21 января 1945 года. № 239.
 За овладение городом Алленштайн — важным узлом железных и шоссейных дорог я сильно укрепленным опорным пунктом немцев, прикрывающим с юга центральные районы Восточной Пруссии. 22 января 1945 года. № 242.
 За овладение городами Хойнице (Конитц) и Тухоля (Тухель) — крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной части Польши. 15 февраля 1945 года. № 280.
 За овладение городами Шлохау, Штегерс, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублид — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев. 27 февраля 1945 года. № 285
 За овладение городами Нойштеттин и Прехлау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании. 28 февраля 1945 года. № 286
 За овладение городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин — важными опорными пунктами обороны немцев в Западной Померании. 28 апреля 1945 года. № 350.
 За овладение городами и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступили на территорию провинции Мекленбург. 29 апреля 1945 года. № 351.
 За овладение городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее — важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге. 30 апреля 1945 года. № 352.
 За овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 1 мая 1945 года. № 354.
 За овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и за соединение на линии Висмар, Виттенберге с союзными нам английскими войсками. 3 мая 1945 года. № 360.
 Других государств
 орден «Легион почёта» (США) (май 1945)
 рыцарский крест ордена «Виртути Милитари» (ПНР)
 медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)

Память

Примечания

Ссылки 
 Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Литература 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники Бессарабского похода Красной армии (1940)
Кавалеристы Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Бежавшие из плена
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Члены ВКП(б)